Mittwoch steht für:
 Mittwoch, Wochentag

Mittwoch ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Christin Mittwoch (* 1982), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Eugen Mittwoch (1876–1942), deutscher Orientalist
 Hans Mittwoch (1875–1924), deutscher Buchdrucker und Politiker (SPD, USPD)
 Matan Mittwoch (* 1982), israelischer Künstler